

Localidades

Saint-Mesmin (Aube)
Saint-Mesmin (Côte-d'Or)
Saint-Mesmin (Dordonha)
Saint-Mesmin (Vendeia)

Desambiguações de topônimos